Новозыковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Красногорском районе Алтайского края России. Административный центр — село Новозыково.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 984 человека, в том числе 493 мужчины и 491 женщина.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 посёлок Курлек,
 село Новозыково,
 село Тайна.

Примечания 

Сельские поселения Красногорского района Алтайского края